Bute steht für

 Bute (Grafschaft), Grafschaft in Schottland
 Argyll and Bute, unitary authority in Schottland
 Isle of Bute, schottische Insel
 Bute Docks Company, schottisches Unternehmen
 Name einer ehemaligen Fähre der Reederei Caledonian MacBrayne, siehe ABC-Klasse

Earl of Bute bzw. Marquess of Bute ist der Titel folgender Personen:
 James Stuart, 1. Earl of Bute (vor 1666–1710), schottischer Politiker
 John Stuart, 3. Earl of Bute (1713–1792), britischer Staatsmann
 John Colum Crichton-Stuart, 7. Marquess of Bute, genannt Johnny Dumfries (1958–2021), britischer Autorennfahrer

Bute ist der Familienname folgender Personen:
 Cornelis J. Bute (1889–1979), niederländischer Organist, Carilloneur und Komponist
 Lucian Bute (* 1980) rumänischer Boxer
 Mary Ellen Bute (1906–1983), amerikanische Experimentalfilmerin

Siehe auch:
 Bude (Begriffsklärung)
 Butte